Goldie – disc jockey, musicista e attore inglese
 Goldie – film del 1931 diretto da Benjamin Stoloff
 Goldie – singolo di ASAP Rocky del 2012